L'Épreuve est le titre de plusieurs œuvres écrites, de films et téléfilms :

Arts et culture

Littérature 
 L'Épreuve, comédie de Marivaux (1740).
 L'Épreuve, feuilleton du petit journal par Marc Perrin, paru le .
 L'Épreuve, nouvelle de Guy de Maupassant (1889).
 L'Épreuve, série de romans de science-fiction jeunesse de James Dashner (2009-2011).

Bande dessinée 
 L'Épreuve, le soixante-cinquième tome de la série Michel Vaillant, paru en 2003.

Cinéma 
 L'Épreuve, film français de Louis Feuillade sorti en 1916 ;
 L'Épreuve (ou Iris et le Cœur du lieutenant), film suédois de Alf Sjöberg sorti en 1946 ;
 L'Épreuve, film norvégien d'Erik Poppe sorti en 2013.

Télévision

Téléfilm
 L'Épreuve, téléfilm d'Alain Dhouailly sorti en 1980 ;
 L'Épreuve, téléfilm de Claude Santelli sorti en 1982.

Série télévisée
 L'Épreuve, épisode de la série télévisée Angel sorti en 2000.

Notes et références